Junghänel ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Junghänel (* 1988), deutscher Sportschütze
 Konrad Junghänel (* 1953), deutscher Lautenist und Dirigent